Campanesi – abitanti di Campana (Francia)
Campanesi – abitanti di Campana (Italia)